La Copa de la UEFA 1995-96 fou guanyada pel Bayern de Munic, que va derrotar el Bordeus en la final a doble partit, per un resultat global de 5-1. El Girondins de Bordeus arribà a la final des de la Copa Intertoto de la UEFA 1995.

L'Örebro SK, Suècia, derrotà el FC Avenir Beggen, Luxemburg a la ronda preliminar, però posteriorment fou decidit que el FC Avenir Beggen eliminés l'Örebro per alineació indeguda.

Ronda preliminar 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

1995-1996
Competicions futbolístiques del 1995
Competicions futbolístiques del 1996